Second Nature (2003) - televisiefilm
 Second Nature (2009) - kortfilm
 Second Nature (2016) - film
 Second Nature (album) - album van de Amerikaanse band Flying Colors